Schwallbach ist ein geographischer Name:
 Schwallbach, deutsche Namensform der Bezirksstadt Swaljawa des gleichnamigen Rajons in der Oblast Transkarpatien, Ukraine
 Schwallbach (Feistenbach), rechter Zufluss des Feistenbachs (zum Weidachgraben, zur Naab) bei Neunaigen, Markt Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern 
 Schwallbach (Schwabach), linker Zufluss der Schwabach zwischen Leuzdorf und Kottensdorf, beide Gemeinde Rohr, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Schwalbach
 Schwallenbach (Begriffsklärung)
 Schwellbach